Вез () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Вез () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь